

Троїцьк — місто у складі федерального міста Москви
 Троїцьк — місто, районний центр, Челябінська область
 Троїцьк — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Троїцьк — селище, Єльцовський район, Алтайський край
 Троїцьк — селище, Калманський район, Алтайський край
 Троїцьк — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Троїцьк — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Троїцьк — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Новотроїцьк
 Троїцьке
 Троїцький